Ставко́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Ставкова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Ставкова вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці